Ma Campagne est un quartier de Bruxelles.
 Ma Campagne est un quartier de Kinshasa.

Homonymie de toponyme